Superligaen ist der Name verschiedener Sportligen Dänemarks:
 der höchsten Spielklasse im Eishockey, der AL-Bank Ligaen
 der höchsten Spielklasse im Fußball, der Superliga (Dänemark)